Rhinocyllus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Ernst Friedrich Germar 1819. Rhinocyllus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Vivlar
Rhinocyllus